Estisch handbalteam junioren (mannen)
 Estisch handbalteam junioren (vrouwen)